Bredefjord kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Ikersuaq (fjord), Kujalleq, 
 Bredefjord (fjord i Grönland), 

Robotskapade Grönlandförgreningar